MC Livinho é o primeiro EP do cantor brasileiro de funk homônimo, lançado em 22 de janeiro de 2016 de forma independente.

Faixas

Álbuns de 2016
Álbuns de MC Livinho